De WTA Tier III-toernooien vormden de derde categorie vrouwentennistoernooien in de periode 1988 tot en met 2008. Deze toernooien werden georganiseerd door de Women's Tennis Association (WTA) die in 1988 de indeling naar vier categorieën (Tier I tot en met Tier IV) had ingesteld.

De toernooien in deze categorie bieden een bescheiden prijzenpot, zijn daardoor minder aantrekkelijk voor topspeelsters, en vormen zodoende een platform voor lager geklasseerde speelsters. Om ruimte te bieden voor grotere aantallen deelneemsters, werden in deze categorie beduidend meer toernooien per jaar georganiseerd dan in de categorieën Tier I en Tier II. Daardoor was er een hogere "omloopsnelheid" van de toernooien – met andere woorden: vele verbleven slechts een klein aantal jaren in deze categorie.

Selectie van toernooien in categorie Tier III 
Een toernooi staat in onderstaande tabel vermeld als het ten minste vijf jaren in categorie Tier III of hoger heeft gefunctioneerd en/of als het momenteelWTA-seizoen 2020 nog een actief toernooi is. Een sterretje (*) achter de naam geeft aan dat het toernooi nog actief is.

* Toernooi is per 2020 nog actief.

Minder belangrijke toernooien in categorie Tier III 
De volgende toernooien zaten minder dan vijf jaren in categorie Tier III of hoger, en zijn bovendien niet meer actief:
 in Noord- en Zuid-Amerika
 VS: Boston, Dallas, New Orleans, Newport, Schenectady, Tampa
 San Juan (PR), Viña del Mar (CL)
 in Europa
 Boedapest (HU), Hasselt (BE), Luzern (CH), Praag (CZ)
 in overige continenten
 Bangalore (IN), Bangkok (TH), Caïro (EG), Calcutta (IN), Canberra (AU), Jakarta (ID), Osaka indoor (JP)
­­­

Prijzengeld van toernooien in categorie Tier III 
Bedragen in US$.

Vervolggeschiedenis 
Met ingang van het tennisseizoen 2009 schakelde de WTA over op een andere set categorieën. De op dat moment bestaande toernooien van niveau Tier III werden daarbij merendeels toebedeeld aan de nieuwe categorie International.

Uitzonderingen:
 het toernooi in Cincinnati promoveerde naar Premier Five;
 de toernooien in Bali, Gold Coast en Viña del Mar werden in 2009 niet voortgezet.

WTA